Pflanzenwissenschaften steht
 in der Biologie synonym zu Botanik
 in den Agrarwissenschaften für Pflanzenbauwissenschaften